(лат. segregatio). У загальному значенні  — розділення одного цілого на складові частинки які мають між собою схожість (якусь одну або декілька спільних і (або) унікальних характеристик). 

 Сегрегація (суспільство)
 Сегрегація (фізика)
 Сегрегація (мінералогія)
 Сегрегація (кристалізація води)

Див. також 
 Агрегація
 Десегрегація
 Фільтрація
 Інтеграція
 Дезінтеграція

?